Příjmení Simon nosí více osobností:

 Carly Simon (* 1945) – americká zpěvačka a skladatelka
 Claude Simon (1913–2005) – francouzský spisovatel
 Cliff Simon (1962–2021) – jihoafrický herec a sportovec
 Daniel Ben Simon (* 1954) – izraelský novinář a poslanec
 Dominik Simon (* 1994) – český hokejový útočník
 Edith Simon (* 1961) – reprezentantka Rakouska v judu
 Erik Simon (* 1950) – německý spisovatel, překladatel a vydavatel
 Edward Simon (* 1969) – venezuelský jazzový klavírista
 Émilie Simon (* 1978) – francouzská zpěvačka, textařka a skladatelka elektronické hudby
 Eugène Simon (1848–1924) – francouzský přírodovědec
 Gilles Simon (* 1984) – francouzský tenista
 Henri de Saint-Simon (1760–1825) – francouzský utopický socialista
 Herbert A. Simon (1916–2001) – americký psycholog, informatik a ekonom, nositel Nobelovy ceny
 James Simon (1880–1944) – německý hudební skladatel
 Jan Simon (* 1966) – český klavírista a hudební organizátor, syn Ladislava
 Joe Simon (1913–2011) – americký komiksový spisovatel, výtvarník, editor a vydavatel
 John Allsebrook Simon, 1. vikomt Simon (1873–1954) – britský státník a právník
 John Simon (hudební producent) (* 1941) – americký hudebník, producent a skladatel
 Julien Simon-Chautemps (* 1978) – francouzský inženýr
 Karl Simon (19??–19??) – rakouský architekt
 Ladislav Simon (1929–2011) – český klavírista, dirigent a hudební skladatel, otec Jana
 Max Simon (1899–1961) – německý nacistický generál
 Michael Simon (* 1972) – německý DJ a producent
 Michel Simon (1895–1975) – švýcarský herec
 Moses Simon (* 1995) – nigerijský fotbalista
 Neil Simon (1927–2018) – americký dramatik a scenárista
 Paul Simon (* 1941) – americký písničkář, člen dua Simon & Garfunkel
 Paul Simon (album)
 Richard Simon (1638–1712) – francouzský katolický kněz, oratorián, hebraista a orientalista
 Saint-Simon (1760–1825) – francouzský utopický socialista
 Sam Simon (1955–2015) – americký televizní producent a scenárista
 Stella F. Simon (1878–1973) – americká fotografka, režisérka a kameramanka
 Václav Simon (1896–1952) – český fotbalový trenér
 Zsolt Simon (* 1970) – slovenský politik maďarské národnosti

přechýlený tvar Simonová:
 Svatava Simonová (1935–2018) – česká režisérka
 Yvetta Simonová (* 1928) – česká zpěvačka

tvar Simone:
 Afric Simone (* 1956) – mosambický zpěvák a bavič (vl. jménem Henrique Simone)
 André Simone (1895–1952) – novinář a spisovatel, popravený v procesu se Slánským
 Nina Simone (1933–2003) – americká zpěvačka, skladatelka, klavíristka a bojovnice za občanská práva (vl. jménem Eunice Kathleen Waymon)

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Židovská příjmení